Reggio může být název:
 Reggio di Calabria – v oblasti Kalábrie
 Reggio nell'Emilia – v oblasti Emilia-Romagna
 Reggio (Louisiana) – město v Louisianě v USA

příjmení
 Godfrey Reggio  (* 1940) – americký filmový režisér